Tony Kaye – billentyűs, többek között a Yes zenésze
Tony Kaye – filmrendező, operatőr